Pottenstein (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Pottenstein (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk